May District kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 May Aūdany, distrikt, Pavlodar,

Laos 

 Muang Mai (distrikt i Laos), Phongsali, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Laosförgreningar